Леон Спинкс (; 11 июля 1953, Сент-Луис, Миссури, США — 5 февраля 2021) — американский боксёр-профессионал, выступавший в 1-й тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Олимпийский чемпион 1976 года. Чемпион мира тяжёлой (версия WBC, 1978; версия WBA, 1978) весовой категории. Брат Майкла Спинкса и отец Кори Спинкса.

Ранние годы 
Леон Спинкс родился 11 июля 1953 года в Сент-Луисе, штат Миссури. Был старшим в семье из семи детей. Отец Леона покинул семью, когда тот был ребёнком, поэтому его воспитанием занималась в основном мать. Детство и юность Леон провел в печально известном социальном жилищном комплексе под названием Пруитт-Айгоу, который в 1960-е был заселен представителями маргинального слоя общества и в котором царила высокая криминогенная ситуация. Спинкс рос в социально-неблагополучной обстановке с присущей ей негативными социальными явлениями. Страдал недоеданием, вследствие чего имел астеническое телосложение и физическую слабость, по причине чего в подростковые годы часто подвергался нападкам других жителей комплекса и носил прозвище «Гуфи». В 1966 году, в возрасте 13 лет Леон впервые занялся боксом с целью научиться самообороне. Спинкс посещал школу Vashon High School, но бросил ее в 10 классе из-за криминогенной ситуации в учебном заведении, после чего ушел из дома и стал вести бродяжнический образ жизни. В этот период Спинкс был вынужден заниматься низкоквалифицированным трудом и начал увлекаться наркотическими веществами. В 1973 году, не имея средств к существованию, Леон завербовался в армию США. Он был зачислен в корпус морской пехоты и с 1973 по 1976 год проходил службу на базе «MCB Camp Lejeune» в штате Северная Каролина. Во время службы он заработал репутацию образцового морского пехотинца, за что получил звание капрала. Во время службу Леон продолжал заниматься боксом и показал выдающийся результат, одержав 178 побед в 185 поединках. В 1975 году Спинкс принимал участие в Панамериканских играх, но проиграл в финале, завоевав серебряную медаль. Венцом любительской карьеры Леона стало участие на олимпийских играх 1976 года в Монреале, где он выиграл золотую медаль, побив в финале кубинского боксера Сиксто Сория. После этого Спинкс уволился из рядов армии США и вернулся в Сент-Луис, где в конце 1976 года принял решение заняться подготовкой к профессиональной карьере.

Профессиональная карьера 
Дебютировал в январе 1977 года.

В ноябре 1977 года Спинкс победил непобеждённого Альфио Ригнетти.

В феврале 1978 года в своём 8-м поединке вышел на бой за титул абсолютного чемпиона против легендарного Мохаммеда Али. Мохаммед Али планировал этим поединком завершить карьеру, поэтому не особо утруждал себя в тренировках. Пресса посчитала этот бой «мисс-матчем». Однако в упорном бою Леон Спинкс неожиданно выиграл. Поединок получил статус «бой года» по версии журнала «Ринг».

Мохаммед Али не мог смириться с таким поражением и вызвал Леона Спинкса на реванш. Однако ВБС (WBC) потребовал защитить свой титул против Кена Нортона. Ради повторной встречи с легендарным бойцом Спинкс отказался от титула ВБС (WBC). К реваншу, который состоялся в сентябре 1978 года, Мохаммед Али подготовился и без труда выиграл.

В сентябре 1979 года Леон Спинкс проиграл нокаутом в первом же раунде Джерри Кутзее.

1981-06-12  Ларри Холмс —  Леон Спинкс 
 Место проведения:  Джо Луис Арена, Детройт, Мичиган, США
 Результат: Победа Холмса техническим нокаутом в 3-м раунде в 15-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за титул WBC в тяжелом весе (10-я защита Холмса)
 Рефери: Ричард Стил
 Счет судей: Харольд Ледерман (20—18), Руди Ортега (20—19), Хенри Элесперу (19—19)
 Время: 2:34
 Вес: Холмс 96,40 кг; Спинкс 90,80 кг
 Трансляция: ABC

В июне 1981 года Леон Спинкс вышел на ринг против чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Ларри Холмса. Спинкс уступал по физическим параметрам, однако постоянно шёл вперёд, выступив в качестве агрессора. В середине 3-го раунда Холмс зажал претендента у канатов и обрушил град ударов в голову. Спинкс, пропустив кучу ударов, рухнул на канвас. Спинкс с трудом поднялся на счёт 9. Рефери позволил ему продолжить бой. Холмс сразу же зажал Спинкс в углу и продолжил избиение. Через несколько секунд из угла Спинкса (претендент был зажат именно в этом углу) выбросили полотенце, и рефери прекратил поединок.

1982—1985 
В марте 1983 года Спинкс проиграл нокаутом в 6-м раунде Карлосу Де Леону.

1986-03-22  Дуайт Мохаммед Кави —  Леон Спинкс 
 Место проведения:  Лоулор Эвентс Центр, Рено, Невада, США
 Результат: Победа Кави техническим нокаутом в 6-м раунде в 15-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за титул WBA в 1-м тяжелом весе (1-я защита Кави)
 Рефери: Миллс Лейн
 Счет судей: Ева Шейн (50—45), Эл Виленский (50—45), Джон Максвини (50—45) — все в пользу Кави
 Время: 2:56
 Вес: Кави 85,70 кг; Спинкс 86,18 кг
 Трансляция: ABC

В марте 1986 года состоялся бой между Леоном Спинксом и чемпионом мира в 1-м тяжёлом вес по версии WBA Дуайтом Мохаммедом Кави. Ради этого боя Спинкс перешёл из тяжёлого веса в 1-й тяжёлый. Бой проходил преимущественно в ближней дистанции. Кави давил весь бой. Он периодически зажимал противника у канатов и обрушивал удары. В начале 6-го раунда Кави зажал в углу Спинкса, и продержал его там весь раунд. Спинкс не смог выбраться оттуда, приняв на себя град ударов. В конце 6-го раунда Кави выбросил 6 хуков подряд в голову противника. Видя, что Спинкс не отвечает, рефери прекратил бой.

1986—1995 
После этого из-за хронических проблем с алкоголем карьера Леона Спинкса пошла на спад. Началась череда поражений от малоизвестных бойцов. В феврале 1993 года Спинкс умудрился проиграть по очкам единогласным решением судей Джеймсу Уалдеру, в послужном списке которого было 37 боев, 34 из которых он проиграл, а в октябре 1994 года был нокаутирован в 1-м раунде дебютантом Джоном Карло. Венцом карьеры Леона Спинкса стало поражение в 1995 году от Фреда Хоупа, который не выходил на ринг 17 лет.

Разное 
В 1981 году был ограблен и избит в Детройте. У него отобрали все ценные вещи, одежду и золотые зубные протезы.

После бокса 
После окончания карьеры, Спинкс начал испытывать материальные трудности и вынужден был заниматься низкоквалифицированным трудом. В конце 1990-х он несколько раз был привлечен к уголовной ответственности за мелкие правонарушения, развелся со второй женой. У него начались проблемы со здоровьем и он был вынужден вести бродяжнический образ жизни, периодически проживая в приютах для бездомных в Сент-Луисе. В середине 2000-х он познакомился с Брендой Глур, которая вскоре стала его третьей женой и переехал с ней в город Колумбус, штат Небраска, где работал уборщиком и грузчиком, но из-за признаков деменции он вскоре был вынужден бросить работу и переехать с женой в город Хендерсон, штат Невада. В 2020 году стало известно, что Спинкс страдает раком простаты в четвертой стадии и находится в критическом состоянии.

Скончался 5 февраля 2021 года.

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 

 
 Послужной список

Боксёры США
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Олимпийские чемпионы по боксу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Спинксы
Награждённые Медалью безупречной службы в морской пехоте
Награждённые медалью «За службу национальной обороне»
Абсолютные чемпионы мира по боксу
Персоналии:Корпус морской пехоты США